Saáry Éva (1926–2016) műkorcsolyázó, olimpikon
 Saáry Éva (1929–2014) geológus, költő, író, fotóművész
 Saáry Éva  modell, manöken